Nachtisch steht für:

 Dessert, eine Nachspeise
 NachTisch, eine Fernsehsendung

Siehe auch:

Nachttisch